

Населені пункти та їхні частини
 Ляскова — гміна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Ляскова — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ляскова — село в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ляскова — село в гміні Затор Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ляскова — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ляскова — частина села Койшувка в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Ляскова — частина села Сідзіна в гміні Бистра-Сідзіна Суського повіту Малопольського воєводства
 Ляскова — частина села Стоберна в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ляскова — частина села Рокітно-Шляхецьке в гміні Лази Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ляскова — частина села Клімонтувек у гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ляскова — частина села Костомлоти-Другі в гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ляскова — осада в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки